The Who Collection — одинадцята збірка англійської групи The Who, яка була випущена у жовтні 1985 року.

Композиції 
 I Can't Explain – 2:07
 Anyway, Anyhow, Anywhere – 2:42
 My Generation – 3:17
 Substitute – 3:49
 A Legal Matter – 2:49
 The Kids Are Alright – 3:05
 I'm a Boy – 2:39
 Happy Jack – 2:13
 Boris the Spider – 2:29
 Pictures of Lily – 2:44
 I Can See for Miles – 4:08
 Won't Get Fooled Again – 8:32
 The Seeker – 3:12
 "Let's See Action – 3:57
 Join Together – 4:22
 Relay – 3:54
 Love, Reign o'er Me – 6:01
 Squeeze Box – 2:41
 Who Are You – 5:04
 Long Live Rock – 3:59
 5:15 – 4:19
 Magic Bus – 4:36
 Summertime Blues – 3:27
 Shakin' All Over – 4:31
 Pinball Wizard – 3:01
 The Acid Queen – 3:35
 I'm Free – 2:40
 We're Not Gonna Take It – 7:03
 Baba O'Riley – 4:59
 Behind Blue Eyes – 3:41
 Bargain – 5:33

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 The Who Collection  last.fm

Альбоми The Who